Absolutely е албум на британската ска група Madness от 1980 г. Достига #2 в британската класация за албуми.

Песни 
 „Baggy Trousers“ (McPherson/Foreman)
 „Embarrassment“ (Thompson/Barson)
 „E.R.N.I.E.“ (McPherson/Foreman)
 „Close Escape“ (Thompson/Foreman)
 „Not Home Today“ (McPherson/Bedford)
 „On the Beat Pete“ (Thompson/Madness)
 „Solid Gone“ (Smyth)
 „Take It or Leave It“ (Thompson/Barson)
 „Shadow of Fear“ (McPherson/Barson)
 „Disappear“ (McPherson/Bedford)
 „Overdone“ (Thompson/Foreman)
 „In the Rain“ (McPherson/Madness)
 „You Said“ (McPherson/Barson)
 „Return of the Los Palmas 7“

Музикални албуми от 1980 година